brzanka – ryba karpiokształtna
 Brzanka – potok, dopływ rzeki Biała
 Brzanka – wzniesienie w Kotlinie Kłodzkiej
 Brzanka – wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim

Zobacz też 
 Bacówka Brzanka